Tarquinius is de naam van een Romeinse familie van Etruskische oorsprong.
Twee leden van deze familie zouden als koning over Rome geregeerd hebben:
 Lucius Tarquinius Priscus, de vijfde koning van Rome (616 - 578 v.Chr.)
 Lucius Tarquinius Superbus, de zevende en laatste koning van Rome (534 - 509 v.Chr.)